Аграте-Брианца () — город в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 13 770 человек (на 2004 г.), плотность населения — 1172 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 20041. Телефонный код — 00039.

Покровителем коммуны почитается святой Евсевий из Верчелли, празднование в первое воскресение октября.

Города-побратимы 
  Ческа-Тршебова, Чехия

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии